La Basketball League Belgium Division I 2012-2013, nota anche come Ligue Ethias 2012-2013, è stata l'86ª edizione del massimo campionato belga di pallacanestro maschile. Detentore del titolo è l'Ostenda.

Stagione regolare

Playoffs

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2012
Pallacanestro nel 2013
2012-2013